Leiden Bio Science Park - Nederland
 Bio 360 Life Sciences Park - Kerala, India